Dundrum Castle ist der Name folgender Burgen:

 Dundrum Castle (County Down), Burgruine im County Down, Nordirland
 Dundrum Castle (Dún Laoghaire-Rathdown), Burgruine im County Dublin, Irland
 Dundrum Castle (County Tipperary), Burg im County Tipperary, Irland